|}

Die Bahnstrecke Harlingen–Nieuwe Schans, als Staatslijn B genehmigt, ist eine am 18. August 1860 durch den Staat der Niederlande angelegte Bahnverbindung zwischen Harlingen und Nieuweschans (Bad Nieuweschans) über Leeuwarden und Groningen. Die Linie ist nicht elektrifiziert.

Geschichte 

Die Bahnstrecke sorgte für eine Verbindung zwischen dem Hafen von Harlingen und den nördlichen Provinzhauptstädten und Deutschland. Die Strecke wurde in Etappen von Westen nach Osten gebaut:

 27. Oktober 1863: Harlingen–Leeuwarden
 1. Juni 1866: Leeuwarden–Groningen
 1. Mai 1868: Groningen–Winschoten
 1. November 1868: Winschoten–Nieuweschans
 26. November 1867: Nieuweschans–Grenze

Bahnhöfe und deren Gebäude 

Die Bahnhofsgebäude wurden in der Regel nach Musterplänen der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) ausgeführt. Diese waren in fünf Klassen eingeteilt. 
 Harlingen (Typ SS dritte Klasse)
 Franeker (Typ SS vierte Klasse)
 Dronrijp (Typ SS fünfte Klasse)
 Leeuwarden (Typ SS dritte Klasse)
 Hardegarijp (Typ SS fünfte Klasse)
 Veenwouden (Typ SS vierte Klasse)
 Buitenpost (Typ SS vierte Klasse)
 Grijpskerk (Typ SS fünfte Klasse)
 Zuidhorn (Typ SS fünfte Klasse)
 Groningen (Einzigartiger Entwurf)
 Hoogezand-Sappemeer (Typ SS dritte Klasse)
 Zuidbroek (Typ SS dritte Klasse)
 Scheemda (Typ SS vierte Klasse)
 Winschoten (Typ SS dritte Klasse)
 Nieuwe Schans (Typ SS dritte Klasse)

Bildergalerie

Weblinks 

 Staatslijn B: Harlingen–Nieuwe Schans. In: martijnvanvulpen.nl (niederländisch).
 Overzicht van de spoorlijn Harlingen–Leeuwarden–Groningen–Nieuweschans. In: stationsweb.nl (niederländisch).

Bahnstrecke in den Niederlanden
Bahnstrecke HarlingenNieuwe Schans
Bahnstrecke HarlingenNieuwe Schans